Чарльз-Сити () — англоязычный топоним:

 Чарльз-Сити (округ, Виргиния) — округ в штате Виргиния (США)
 Чарльз-Сити — город в штате Айова (США)
 Чарльз-Сити — город в штате Виргиния (США), административный центр одноимённого округа